Bogdanovich ist eine abweichende Form von:
 Bogdanović ()
 Bogdanowitsch (; wiss. Transliteration: Bogdanovič)

Bogdanovich ist der Familienname von:
 Peter Bogdanovich (1939–2022),  US-amerikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor, Filmproduzent, Schauspieler und Filmhistoriker